NGC 4986 (другие обозначения — UGC 8221, MCG 6-29-44, ZWG 189.27, PGC 45538) — спиральная галактика с перемычкой (SBb) в созвездии Гончие Псы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4986
Гончие Псы (созвездие)